Парола:

 Парола (Индия) — город в штате Махараштра Индии.
 Парола (Финляндия) — город в Финляндии.
 Парола, Карло — итальянский футболист.